Telavi steht für:

 Telawi, eine georgische Stadt

Telavi ist der Familienname folgender Personen:

 Willy Telavi (* 1954), tuvalesischer Politiker